Итако:
 Итако (профессия) — японские шаманки.
 Итако (город) — город в Японии, находящийся в префектуре Ибараки.